Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden. Dänemark nahm außer 1987 an allen Endrunden teil, konnte aber 2017 erstmals das Finale erreichen. das mit 2:4 gegen die Gastgeberinnen verloren wurde. Die zuvor besten Platzierungen waren zwei dritte Plätze (1991, 1993).

Qualifikation 
Dänemark wurde für die Qualifikation in Gruppe 4 gelost und traf dabei wieder einmal auf Schweden, gegen das zuvor bereits 52-mal gespielt wurde – die häufigste Paarung im europäischen Frauenfußball auf internationaler Ebene. Dagegen trafen sie erstmals auf die Moldau und gewannen im ersten Spiel mit 4:0. Nach einer 0:1-Niederlage gegen die Schwedinnen gaben sie nur beim 0:0 in Polen noch einen Punkt ab. Alle anderen Spiele wurden ohne Gegentor gewonnen. Der Punktverlust in Polen bedeutete am Ende aber Platz 2 hinter den Schwedinnen, was aber für die direkte Qualifikation reichte, da sie damit zweitbester Gruppenzweiter waren und die wenigsten Gegentore aller Gruppenzweiten kassierten. Nur Titelverteidiger Deutschland und Frankreich kassierten weniger (null) Gegentore. Beste dänische Torschützinnen in der Qualifikation waren Pernille Harder und Nadia Nadim mit je 7 Toren.

Tabelle

Kader 
Kader für das Vorbereitungstrainingslager vom 26. Juli bis 7. Juli 2017 und die EM-Endrunde. Aus dem vorläufigen Kader wurden Maja Kildemoes, Lise Overgaard Munk  und Lotte Troelsgaard Nielsen gestrichen. Dafür wurden Line Sigvardsen Jensen, Maja Kildemoes und  Nadia Nadim wieder nominiert. Mit "*" markierte Spielerinnen wurden auch für den Algarve-Cup 2017 berücksichjtigt.

Vorbereitung 
Nach der erfolgreichen Qualifikation nahmen die Däninnen am Sincere-Cup in Yongchuan, Volksrepublik China teil, bei dem sie zunächst erstmals auf Usbekistan trafen und mit 2:1 gewannen. Nach einem 1:0 gegen Island, bei dem Sanne Troelsgaard und Theresa Nielsen ihr 100. Länderspiel bestritten, verloren sie gegen die Gastgeberinnen mit 0:1 und beendeten das Turnier als Zweite. Im November gewannen sie in Belgien gegen den Endrundengegner mit 3:1. Am 20. (2:2) und 23. Januar (1:1) spielten die Däninnen in Larnaka gegen EM-Neuling Schottland. Im März stand dann wie in den Vorjahren die Teilnahme am Algarve-Cup auf dem Programm, wo Titelverteidiger Kanada (0:1) und die EM-Teilnehmer Portugal (6:0) und Russland (6:1) in den Gruppenspielen und Australien im Spiel um Platz 3 (1:1, 4:1 i. E.) die Gegner waren. Am 10. April spielten die Däninnen in Slagelse gegen die diesmal nicht für die EM qualifizierten Finninnen und gewannen mit 5:0. Am 1. Juli verloren sie in Kopenhagen gegen EM-Teilnehmer England mit 1:2 und am 6. Juli in Wiener Neustadt gegen EM-Neuling Österreich mit 2:4.

Quartier in den Niederlanden wird das Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in Heelsum sein.

EM-Endrunde

Gruppenphase 

Bei der Auslosung am 8. November 2016 war Dänemark Topf 3 zugeordnet.
Dänemark traf in der Vorrundengruppe A im ersten Spiel auf Belgien, dann treffen sie auf Gastgeber Niederlande sowie auf Norwegen. Gegen Belgien gab es bisher in neun Spielen sieben Siege und je ein Remis und eine Niederlage, diese im bisher letzten Spiel beim Algarve-Cup 2016. Bereits vor der Auslosung hatten beide ein Freundschaftsspiel für den 28. November 2016 vereinbart. Auch gegen die Niederlande ist die Bilanz positiv: 10 Siegen stehen je fünf Remis und Niederlagen gegenüber. Allerdings wurden die letzten vier Spiele gegen die Niederländerinnen verloren, darunter das letzte Gruppenspiel bei der EM 2009, wodurch Dänemark ausschied. Gegen Norwegen ist die Bilanz dagegen negativ: in 43 Spielen gab es nur 11 Siege bei 13 Remis und 19 Niederlagen, zuletzt im Spiel um Platz 5 beim Algarve-Cup 2015. Den letzten Sieg gegen Norwegen gab es am 5. März 2012 in einem Algarve-Cup-Gruppenspiel.

K.-o.-Runde

Viertelfinale 
Dänemark und Deutschland trafen bisher 21-mal aufeinander, davon zweimal bei EM-Endrunden. Fünf Spiele konnten die Däninnen gewinnen, viermal spielten sie gegeneinander remis und 12 Spiele wurden verloren. Den letzten Sieg gegen Deutschland gab es am 11. März 2009 im Spiel um Platz 3 beim Algarve-Cup 2009. Von den beiden EM-Endrundenspielen gewannen beide Mannschaften je eins: die Däninnen 1993 das Spiel um Platz 3, was gleichzeitig die letzte Niederlage der deutschen Mannschaft in der K.-o-Runde bei einer EM und das letzte Spiel um den dritten Platz war, und die Deutschen das Gruppenspiel 1997.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Dänemark
2017 Frauen